Hornby Castle ist der Name folgender Burgen in England:

 Hornby Castle (Lancashire) in Hornby, Lancashire
 Hornby Castle (North Yorkshire) in Hornby, Richmondshire, North Yorkshire